Phoibe oder Phoebe (von altgriechisch  „hell, rein“, folglich „die Helle, die Leuchtende“) steht für:
 Phoebe (Vorname), ein im angelsächsischen Sprachraum gebräuchlicher Vorname
 Phoebe (Mond), der Name eines äußeren Mondes des Saturns
 Phoebe (Gattung), der Name einer Gattung von Pflanzen aus der Familie der Lorbeergewächse (Lauracae)
 Phoibe (Bibel), eine im Römerbrief erwähnte Diakonin aus Kenchreai bei Korinth
 Acorn Phoebe, ein Computer der Firma Acorn
 HMS Phoebe, der Name mehrerer Schiffe der britischen Royal Navy
 Mount Phoebe, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Mythologie:
 Phoibe (Titanin), eine Titanin der griechischen Mythologie
 Phoibe (Tochter des Leukippos), eine der Leukippiden, Gattin des Dioskuren Polydeukes
 Phoibe (Tochter des Helios), eine der Heliaden
 Phoibe (Gemahlin des Danaos), eine Hamadryade
 Phoibe (Tochter des Tyndareos) und der Leda
 Phoibe (Schwester des Meleagros)
 Phoibe (Amazone), von Herakles getötet
 Phoibe (Mainade)
 Phoibe (Beiname), Beiname der Artemis oder der Diana als Schwester des Phoibos Apollon

Siehe auch:
 Phebe